Il doppio del torneo di tennis Aptos Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jeff Austin e Fred McNair che hanno battuto in finale Raymond Moore e Onny Parun 6-2, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aptos Open 1973